Пагода мировой випассаны () — это монумент и зал для медитации в Мумбаи, Индия.

Пагода является центральным сооружением медитационного центра Dhamma Pattana. По форме — это точная копия пагоды Шведагон в Янгоне, Мьянма. Внутри пагода полая — пространство служит залом для медитации.

Архитектурно, это здание является самым крупным однопролётным (то есть без опорных столбов) каменным куполом в мире. По расчётам строителей, пагода должна простоять не одно тысячелетие, поэтому в качестве строительного материала использовался только камень. Кроме того, было решено не использовать колонны для поддержания свода. Для этого во всех камнях высекались вертикальные и горизонтальные пазы, удерживающие камни одновременно в двух плоскостях. Фундамент и нижний уровень были построены из чёрного базальта, в то время как сам купол изготовлен из песчаника. Отдельные блоки из песчаника соединены известковым раствором и весят 600—700 кг каждый. Всего в ходе строительства было использовано 2,5 млн тонн камней. В центральный камень-замок купола замурована часть мощей Гаутамы Будды, найденных первоначально в ступе в деревне Bhattiprolu, Андхра-Прадеш, Южная Индия.

Общая высота сооружения — 96,12 метров, что приблизительно равно высоте 30-этажного здания.
Пагода состоит из трёх суб-куполов, сидящих один над другим. Высота первого и самого большого купола составляет около 29 метров. Внешний диаметр первого купола — 97,46 м. Внутренний диаметр купола — 85,15 м. В центре находится круглый медитационный зал общей площадью более 6000 кв.м. Зал может вместить более 8000 медитирующих одновременно. Вершина пагоды украшена большим кристаллом. Шпиль покрыт настоящим золотом, в то время как остальная часть пагоды покрыта золотой краской.

Планирование строительства пагоды началось в 1997 году. Сами строительные работы начались в 2000 году и велись на пожертвования простых людей, практикующих медитацию випассана. Первый курс медитации был проведён 21 декабря 2008 года; С. Н. Гоенка присутствовал в качестве учителя.
По расчётам специалистов, комплекс Глобал Пагоды способен привлечь около 100 тысяч посетителей в год.

В комплекс Global Vipassana Pagoda входят:
 сам купол Глобал Пагоды;
 медитационный центр Dhamma Pattana;
 художественная галерея, посвящённая жизни Будды;
 две меньшие пагоды с севера и юга от главной;
 библиотека и помещения для занятий;
 кольцевая дорога для обхода вокруг пагоды;
 административное здание;
 подземная парковка;
 два лекционных зала.

Этот памятник способен выступить в качестве связующего звена между разными общинами, различными религиями и сектами, любыми странами и расами. Он позволяет любому человеку практиковать нерелигиозную медитацию випассана, чтобы сделать мир более гармоничным и спокойным местом.

Плата за посещение комплекса Global Vipassana Pagoda и экскурсии не взимается. Дополнительно, дважды в день, посетители старше 10 лет могут принять участие в 20 минутной анапана-медитации. Участникам предлагается в течение 20 минут сидеть в пагоде рядом с мощами Будды и следовать аудио-инструкциям. Прохождение 10-дневного курса медитации випасана в Dhamma Pattana возможно по предварительной записи. Курсы бесплатны.

См. также 
 Пагода Шведагон
 Медитация
 Анапана
 Випассана
 С. Н. Гоенка

Примечания

Ссылки 
 сайт Global Vipassana Pagoda (на английском)
 фотогалерея процесса строительства
 фотогалерея
 сайт медитационного центра Dhamma Pattana(на английском)
 заметка на туристическом сайте
 статья на туристическом сайте
 видео о строительстве Global Vipassana Pagoda (на английском)

Здания и сооружения Мумбаи
Буддийские храмы и монастыри Индии
Пагоды
Буддийские ступы Индии